Guerra di Utrecht – conflitto intercorso tra il 1456 e il 1458
Prima guerra civile di Utrecht – conflitto intercorso tra il 1470 e il 1474
Seconda guerra civile di Utrecht – conflitto intercorso tra il 1481 e il 1485